Miejscowości w USA:
 Uniondale – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Wells
 Uniondale – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau